«Пробужде́ние» ( «Пробужде́ния») — кинофильм режиссёра Пенни Маршалл, драма по книге мемуаров Оливера Сакса. Три номинации на премию «Оскар»: лучший фильм года, лучший сценарий, лучший актёр в главной роли (Де Ниро).

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1969—1970 годах с невропатологом Оливером Саксом, написавшим позднее мемуары об этом. По этой книге Гарольдом Пинтером также была написана пьеса «A Kind of Alaska». Эпидемия летаргического энцефалита, вызывающего акинетический мутизм, действительно имела место в 1917—1928 годах; препарат «L-Dopa» также реален.

Сюжет 
Скромный и застенчивый немолодой медик-исследователь доктор Сэйер (Робин Уильямс) вынужден поступить на работу в настоящую больницу и лечить пациентов. В его распоряжение попадает дюжина пациентов, выживших после эпидемии летаргического энцефалита 1917—1928 годов, которые уже много десятилетий находятся в подобии кататонического ступора, не разговаривают и не двигаются. Неутомимый характер исследователя заставляет Сэйера искать причину странного заболевания, поразившего его пациентов. Со временем он находит причину и даже обнаруживает экспериментальное лекарство, способное помочь его больным. Для экспериментов он сначала выбирает одного пациента, Леонарда (Роберт Де Ниро), и лекарство действительно помогает. Человек, заболевший ещё в юности, возвращается к жизни после 30 лет обездвиженности. За ним пробуждаются и все другие пациенты доктора Сэйера. Ни для кого из них это не является лёгким испытанием, лучшая часть жизни для них потеряна. Через некоторое время лекарство теряет действенность, и пробудившиеся начинают возвращаться в обездвиженное состояние. К концу фильма все пациенты оказываются в своём прежнем состоянии. Доктор Сэйер продолжает исследования.

В ролях 
 Робин Уильямс — доктор Малкольм Сэйер
 Роберт Де Ниро — Леонард Лоу
 Джулия Кавнер — Элеонор Костелло
 Рут Нельсон — миссис Лоу
 Джон Хёрд — доктор Кауфман
 Пенелопа Энн Миллер — Пола
 Элис Драммонд — Люси
 Джудит Малина — Роуз
 Макс фон Сюдов — доктор Питер Ингрэм
 Петер Стормаре — нейрохимик
 Энн Мира — Мириам
 Мэри Элис — Маргарет
 Вин Дизель — санитар
 Таня Березина — психиатр
 Брэдли Уитфорд — доктор Тайлер

Награды и номинации 
 1992 — номинация на премию «Грэмми» за лучшую музыку для художественного фильма (Рэнди Ньюман)
 1991 — три номинации на премию «Оскар»: лучший фильм (Уолтер Паркс, Лоуренс Ласкер), лучшая мужская роль (Роберт Де Ниро), лучший адаптированный сценарий (Стивен Заиллян)
 1991 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — драма (Робин Уильямс)
 1991 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий (Стивен Заиллян)
 1990 — премия Национального совета кинокритиков США за лучшую мужскую роль (Роберт Де Ниро и Робин Уильямс), а также попадание в десятку лучших фильмов года

Съёмки 
 На съёмках сцены, в которой охранники пытаются помешать герою Де Ниро выйти за пределы больницы, Робин Уильямс, неловко размахнувшись локтем, сломал нос Роберту Де Ниро. По словам Де Ниро, его нос уже был сломан, и удар выпрямил его.
 Де Ниро и Уильямс долгое время наблюдали за доктором Саксом и реальными больными в больнице, прежде чем приступить к созданию образов. Сакс выступил консультантом при создании фильма.
 В одной из сцен фильма появляется действительно больная летаргическим энцефалитом Лилиан Т., единственная дожившая до того времени пациентка из книги доктора Сакса.
 Существует известный одноимённый документальный фильм, снятый для канала Discovery в 1974 году, и в нём показаны настоящие больные летаргическим энцефалитом.
 Среди обслуживающего персонала больницы можно увидеть Вина Дизеля, для которого картина стала первым появлением на широком экране, однако в титрах актёр не указан.

См. также 
 Масло Лоренцо (фильм)

Примечания

Литература 
 

Фильмы-драмы США
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы на английском языке
Фильмы о психиатрических лечебницах
Фильмы США 1990 года
Фильмы о врачах
Фильмы, действие которых происходит в Бронксе
Фильмы по сценариям Стивена Заилляна
Фильмы с музыкой Рэнди Ньюмана